Боровое (Иркутская область):

Россия 
 Боровое — населённый пункт (участок) в Зиминском районе Иркутской области.
 Боровое — исчезнувшее село в Куйтунском районе Иркутской области.